NGC 4837-1 (другие обозначения — UGC 8068, MCG 8-24-11, ZWG 245.6, 1ZW 46, IRAS12545+4834, PGC 44188) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4837
Гончие Псы (созвездие)